EYR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yerington (Stati Uniti)